Droga ekspresowa S16 (Austria)
 Droga ekspresowa S16 (Polska)